Die Liga de Elite 2016 begann am 15. Januar 2016 und endete am 12. Juni 2016. Sie bildete die höchste Fußballliga der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Titelverteidiger war Benfica de Macau.

Benfica de Macau konnte seinen Titel nun zum zweiten Mal hintereinander verteidigen und wurde zum insgesamt dritten Mal Meister.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (chinesisch)
 Saison 2016 bei Soccerway.com
 Saison 2016 bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Macau
Fußballsaison 2016